L'édition masculine 2008 du tournoi de tennis de Madrid se déroule du 13 au  sur Dur en intérieur. Il s'agit du  de la saison. Andy Murray remporte l'épreuve en simple, Mariusz Fyrstenberg et Marcin Matkowski celle en double.

Faits marquants 
C'est la dernière édition de ce tournoi en indoor, puisqu'il devient dès 2009 un Masters 1000 sur terre battue.

Pendant le tournoi 
Gilles Simon - alors  - s'offre le  mondial Rafael Nadal au terme d'un match spectaculaire de . C'est la  après Toronto - quelques mois auparavant - qu'il bat le leader du classement ATP.

Son dauphin Roger Federer, perd lui aussi aux portes de la finale face à Andy Murray,  mondial.

À l'issue du tournoi, Rafael Nadal s'assure mathématiquement de finir la saison  mondial. Le trophée de  mondial lui est décerné lors d'une cérémonie.

Lauréats 
Andy Murray remporte son  en simple en battant en finale Gilles Simon. Il s'agit du  et du  sur dur du Britannique. Il s'impose pour la  à Madrid, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, la paire polonaise finaliste sortante Mariusz Fyrstenberg - Marcin Matkowski remporte son  en battant en finale Mahesh Bhupathi et Mark Knowles. Il s'agit pour tous les deux du  dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madrid
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Madrid
ATP 2008
Sport en Espagne en 2008
Madrid